Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2001 war die dritte Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 26. bis 29. Juli 2001 in der litauischen Hauptstadt Vilnius statt.

Weltmeister wurde der Kasache Qanybek Saghyndyqow, der im Finale den Ukrainer Jaroslaw Wynokur mit 7:4 besiegte. Mit 17 Jahren und 11 Monaten ist er bis heute (Stand: 2020) der jüngste Sieger in dieser Disziplin. Emir Hüseynov und Rustam Usmonov belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Russe Jewgeni Stalew, der die ersten beiden Weltmeisterschaften gewonnen hatte und nun im Achtelfinale gegen Usmonov ausschied.

Turnierplan

Einzelnachweise 

2001
Billardveranstaltung 2001
Sportveranstaltung in Vilnius
Billardturnier in Litauen